Bestuurslagen in Indonesië:
Hegarmanah (Bayongbong)
Hegarmanah (Bojongpicung)
Hegarmanah (Cibeber)
Hegarmanah (Cicantayan)
Hegarmanah (Cidolog)
Hegarmanah (Cikancung)
Hegarmanah (Sukaluyu)
Hegarmanah (Sagaranten)
Hegarmanah (Takokak)
Hegarmanah (Warung Kiara)